П'єралі́зі () — італійське прізвище. Відомі носії:

Прізвища 
 Вірна П'єралізі — італійська акторка, відома під псевдонімом Вірна Лізі.
  — італійський філософ і теолог.

Інші 
  — італійський жіночий волейбольний клуб з Єзі.

Італійські прізвища